Ghost in the Machine puede referirse a:

 Ghost in the Machine, el cuarto álbum de The Police;
 Ghost in the Machine (The X-Files), episodio de la serie de televisión The X-Files.
Ghost in the Machine (espíritu de la máquina) es un dogma y crítica filosófica al Dualismo de Descartes, por el filósofo Gilbert Ryle.
Ghost in the Machine (espíritu -o fantasma- de la máquina) es el título de un libro, escrito en 1968 por Arthur Koestler sobre el problema filosófico del alma y el cuerpo.